A Fed Cup de  1983 foi a 21º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Checoslováquia ganhando na final da Alemanha Ocidental.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1983 no tênis